Gervonta Davis (Baltimore, 1994. november 7. –)  amerikai hivatásos bokszoló. Kétszeres világbajnok könnyűsúlyban, ezen felül számos országos és regionális győzelmet szerzett.

Beceneve a „Tank”, amit feltehetően az elsöprő támadásai miatt kapott. Az ökölvívást ötéves korában kezdte, és már fiatalon hatalmas sikereket ért el.

Jelenleg (2019) a súlycsoportjában veretlen, 21 győzelmet szerzett, ebből 20-at kiütéssel.

Források

 
1994-ben született személyek
Élő személyek
Amerikai ökölvívók